43-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 9 апреля 1945 года.

Участники 
100 велогонщиков стартовало, финишировало - 28.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1945 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1945 на CycleBase
 
 Париж — Рубе 1945 на ProCyclingStats
 
 
  
 Париж — Рубе 1945 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1945 на Velolive